Seva, comune spagnolo 
Seva – fiume russo affluente della Kama
Seva – fiume russo affluente del Nyrmyč
Seva – affluente del Vachvina Lebaja
Seva o servizio disinteressato, pratica spirituale